Le Synallaxe du Cordoba (Asthenes sclateri) est une espèce d'oiseaux de la famille des Furnariidae.

Répartition 
Cette espèce vit en Argentine, au Pérou et en Bolivie.

Liste des sous-espèces 

Selon  :
 sous-espèce Asthenes sclateri punensis (Berlepsch & Stolzmann, 1901)
 sous-espèce Asthenes sclateri cuchacanchae (Chapman, 1921)
 sous-espèce Asthenes sclateri lilloi (Oustalet, 1904)
 sous-espèce Asthenes sclateri sclateri (Cabanis, 1878)
 sous-espèce Asthenes sclateri brunnescens Nores & Yzurieta, 1983

Notes et références

Annexes

Références taxinomiques

Liens externes 
 
 
 
 
 
 
 

Furnariidae